Hibbert est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :
 Christopher Hibbert (1924-2008), écrivain, historien et biographe anglais
 Curtis Hibbert (1966-), gymnaste canadien
 Edward Hibbert (1955-), acteur américain
 Eleanor Hibbert (1906-), écrivain britannique
 Fernand Hibbert (1873-1928), romancier, dramaturge, humoriste, enseignant, journaliste et diplomate haïtien
 Guy Hibbert (1950-), scénariste et dramaturge britannique
 Jimmy Hibbert (1955-), écrivain et acteur britannique
 John Tomlinson Hibbert, (1824-1908), juge de paix et homme politique britannique
 Roy Hibbert (1986-), joueur jamaïcain de basket-ball
 Stephen Hibbert, acteur anglais
 Tony Hibbert (1981-), footballeur anglais
 Toots Hibbert (1942-2020), chanteur jamaïcain de reggae et de ska

Dans la fiction 
 Famille Hibbert, famille fictive de la série animée télévisée Les Simpson